Sophie Charlotte von Hessen-Kassel (* 16. Juli 1678 in Kassel; † 30. Mai 1749 in Bützow) war eine Prinzessin von Hessen-Kassel und durch Heirat Herzogin zu Mecklenburg.

Leben 

Sophie Charlotte war eine Tochter des Landgrafen Karl von Hessen-Kassel (1654–1730) aus dessen Ehe mit Marie Amalia (1653–1711), Tochter des Herzogs Jakob Kettler von Kurland.

Sie heiratete am 2. Januar 1704 in Kassel Friedrich Wilhelm Herzog zu Mecklenburg (1675–1713). Die Ehe blieb kinderlos. Vermutlich litt Friedrich Wilhelm unter einer früher zugezogenen Geschlechtskrankheit.

Nach dem Tod des Herzogs lebte Sophie Charlotte auf Schloss Bützow. Dem reformierten Glaubensbekenntnis angehörend, wurde sie im lutherischen Mecklenburg Schutzherrin der französischen reformierten Gemeinde. Sie gründete in Bützow auch die deutsche reformierte Gemeinde.

Vorfahren 

Anmerkung: Aufgrund von innerfamiliären Heiraten sind der brandenburgische Kurfürst Georg Wilhelm und seine Frau Elisabeth Charlotte zweifache Urgroßeltern Sophies.

Literatur
 Christian Röth: Geschichte von Hessen S. 322

Weblinks 
 http://www.landtag-mv.de/files/original/galerie_vom_23.01.2006_17.28.47/Gattinnen.pdf (PDF-Datei; 43 kB)
 

Karl (Hessen-Kassel)
Prinz (Hessen-Kassel)
Herzogin (Mecklenburg)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Kassel)
⚭Sophie Charlotte #HessenKassel
Geboren 1678
Gestorben 1749
Frau